Льдогенератор — вид профессионального технологического оборудования, предназначенный для автоматического изготовления пищевого льда. Искусственный лёд повсеместно используется для изготовления коктейлей и для охлаждения продуктов питания.

Для хранения готового пищевого льда используют специальные бункеры, которые могут быть встроены в данный холодильный агрегат, либо же быть автономными. Встроенные бункеры, как правило, используются в льдогенераторах с невысокой производительностью (до 100 кг в сутки).

История 

14 июля 1850 года американский врач Джон Горри продемонстрировал своё изобретение — первый льдогенератор, а также непосредственно сам процесс получения искусственного льда. В этом агрегате Джон Гори использовал технологию компрессионного цикла, которая и сейчас применяется для производства холодильных камер и морозильников.

В середине 19 века торговля пищевым льдом, который в основном добывался на севере Америки, стала сверхприбыльным делом. Именно поэтому все попытки наладить массовое производство льдогенераторов упирались в монополию продавцов натурального льда. По мере роста технического прогресса и расширения границ городов, добыча льда стала постепенно снижаться, так как все меньше оставалось незагрязнённых источников чистого льда. При этом, наблюдался повышенный спрос на качественный пищевой лед. Таким образом, у инвесторов появился стимул вкладывать инвестиции в развитие технологий производства искусственного льда.

Конкуренция между поставщиками натурального и искусственного льда продолжалась вплоть до первой мировой войны. В 1930 году в продажу поступили первые бытовые холодильные агрегаты, прототипы современных льдогенераторов, которые положили конец добыче и продаже добытого натурального льда.

Принцип работы 

Общий принцип работы генераторов льда одинаков для моделей всех производителей:
 Вода под напором, который создается помпой, проникает в испаритель и намерзает на его гранях.
 Затем кубики или пирамидки откалываются от форм посредством горячего пара. Что касается чешуек или гранул, то они формируются ножами. 
 Получаемый лед скапливается в специальном бункере, на индикаторе которого показывается количество готового продукта.
 Функционирование водяной помпы, холодильного агрегата, а также клапана подачи воды контролируется реле времени, отключающим оборудование при полном наполнении бункера и вновь включающим его, когда уменьшается количества льда в нем.

Виды льдогенераторов 
Различают льдогенераторы промышленные и бытовые. Промышленные льдогенераторы могут быть со встроенным холодильным агрегатом, с выносным агрегатом, с водяным или воздушным охлаждением конденсатора.

Классификация льдогенераторов:
 По типу установки
 напольные агрегаты. Напольные модели, как правило, устанавливают на больших пищевых производствах, где необходимо большое количество пищевого льда. Такие льдогенераторы требуют подключения к водопроводу и канализации, кроме того, для них рекомендуется использовать фильтры для очистки воды от нежелательных примесей.
 настольные модели. Настольные льдогенераторы находят практическое применение в небольших заведениях общепита и предприятий торговли. Благодаря компактным размерам, такие модели могут устанавливаются на столы или другое технологическое оборудование. Как правило, они не требуют подключения к водопроводу и канализации.
 По типу залива воды
 Льдогенераторы заливного типа — холодильный агрегат, в котором подача воды для производства пищевого льда происходит путём залива воды в специальную ёмкость.
 Льдогенераторы, в которых вода подается централизованно. Рекомендуется использовать смягчители воды, а также фильтры очистки воды.
 По виду производимого льда
Он может быть изготовлен в виде кубиков, гранул, конусов, цилиндров или чешуек. Каждый льдогенератор производит лед только определенной формы
 По типу охлаждения агрегата
 водяное охлаждение. Используется в помещениях с нехваткой места для свободной циркуляции воздуха вокруг аппарата. Больший расход воды, соответственно, более затратный льдогенератор.
 воздушное охлаждение.

Примечания 

Холодильная техника
Лёд
Оборудование пищевой промышленности
Барный инвентарь и оборудование